Орден Отечества () — высший орден Республики Беларусь. Учрежден Постановлением Верховного Совета Белоруссии № 3726-XII от 13 апреля 1995 года. Высшей степенью ордена Отечества является Iстепень. Награждение производится последовательно орденом Отечества III, II и Iстепени.

Статут ордена 
Орден Отечества является высшим орденом Республики Беларусь. Имеет три степени:
 орден Отечества Iстепени;
 орден Отечества IIстепени;
 орден Отечества IIIстепени.

Высшей степенью ордена Отечества является Iстепень. Награждение производится последовательно орденом Отечества III, II и Iстепени:
 за отличные достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направленной на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны;
 за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и его государственных интересов, обеспечении законности и правопорядка;
 за большие заслуги в развитии экономических, научно-технических и культурных связей между Республикой Беларусь и другими странами.

Орден Отечества носится на левой стороне груди и при наличии других орденов (кроме ордена Матери) располагается перед ними в порядке старшинства степеней.

Описание 
Орден Отечества представляет собой знак, выполненный в форме двух четырёхугольников, налагаемых друг на друга и образующих восьмиконечную звезду диаметром .

В центре звезды находится круг диаметром , в котором расположено изображение Государственного герба Республики Беларусь, обрамленного венком из дубовых и лавровых листьев. В верхней части круга на красном эмалевом фоне расположена надпись «Айчына» («Отечество» по-белорусски), в нижней части обозначены степени ордена: I, II, III. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой красного цвета с продольной зелёной полоской посередине для ордена Iстепени, двумя зелеными продольными полосками по краям для ордена IIстепени, двумя зелеными продольными полосками по краям и одной зелёной продольной полоской посередине для ордена IIIстепени.

Орден Отечества Iстепени изготавливается из серебра с позолотой, IIстепени — из серебра с частичной позолотой, IIIстепени — из серебра.

История 
Первое награждение Орденом Отечества IIIстепени состоялось 22 октября 1996 года. За мужество и героизм, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников, орденом был награждён старший инспектор Оршанского отдела внутренних дел на транспорте капитан милиции Михаил Иванович Демьянов (посмертно).

Следующий указ о награждении орденом был подписан 10 декабря 1996 года. За особые заслуги в служебной деятельности, направленной на укрепление могущества страны, орденом Отечества IIIстепени был награждён начальник контрольно-инспекторского отдела аппарата Совета Безопасности Республики Беларусь полковник Валентин Захарович Никитин. Через  был подписан ещё один указ о награждении орденом Отечества IIIстепени; был награждён ведущий специалист управления правительственной связи КГБ майор С. А. Сакович.

Первое награждение орденом Отечества IIстепени состоялось 2 ноября 2001 года. За достижение высоких спортивных результатов орденом был награждён спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике Иван Александрович Иванков.

Полные кавалеры 
Первым полным кавалером ордена Отечества стала спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по академической гребле Екатерина Анатольевна Карстен, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года. Указ № 388 о награждении был подписан 17 июля 2008 года.
 
На 2021 год полными кавалерами ордена Отечества являются:

См. также 
 Государственные награды Республики Беларусь

Примечания

Ссылки 
 Государственные награды и премии Республики Беларусь 
 Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь» 
 Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь» 
 

Орден Отечества (Белоруссия)